La Souda est un lexique encyclopédique composé par un groupe d'érudits byzantins.

Toponyme 
 Souda est également une ville de Crète, en Grèce, mais aussi une île et une baie.
 Souda est un village de la communauté rurale de Ouonck, département de Bignona, au Sénégal.

Patronyme 

 Masaki Suda (1993-), acteur japonais.

Hydronyme 
 Souda est une rivière de Russie et un affluent de la Volga.

Homonymie